Курганчики — деревня в Курагинском районе Красноярского края. Входит в состав Шалоболинского сельсовета.

География 
Деревня находится в южной части края, в пределах Алтае-Саянского горнотаёжного района, на правом берегу реки Шушь, на расстоянии приблизительно 22 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Курагино, административного центра района. Абсолютная высота — 263 метра над уровнем моря.

История 
Основана в 1805 году. По данным 1926 года имелось 361 хозяйство и проживало 1949 человек (946 мужчин и 1003 женщины). В национальном составе населения преобладали русские. В административном отношении деревня являлась центром Курганчиковского сельсовета Курагинского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,5 %, женщины — соответственно 53,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 503 чел.

Примечания 

Населённые пункты Курагинского района